Iron Man pode se referir a:

 Homem de Ferro, um super-herói da Marvel Comics
Homem de Ferro, quadrinhos
 Iron Man, um filme de 1931, com Jean Harlow e Robert Armstrong
 Iron Man, um filme de 2008 baseado no herói acima
Iron Man Caps, uma citação do filme do herói que virou marca
Iron Man, um desenho animado de 1994
Iron Man - O Homem de Ferro, um desenho animado de 2009
Iron Man, um anime de 2010
Iron Man, um jogo baseado no filme
 "Iron Man", uma canção do grupo Black Sabbath
 Ironman Triathlon, uma prova de triatlo

Desambiguação